

Cinema 
 Cold Turkey – cortometraggio del 1931 diretto da Roy Mack
 Cold Turkey – film del 1933 diretto da Del Lord
 Cold Turkey – film del 1940 diretto da Del Lord
 Il tacchino conteso (Cold Turkey) – film del 1951 diretto da Charles Nichols
 Una scommessa in fumo (Cold Turkey) – film del 1971 diretto da Norman Lear
 Cold Turkey – film del 2013 diretto da Will Slocombe

Musica 
 Cold Turkey – singolo di John Lennon del 1969